

Geografia

Marrero – census-designated place della Louisiana

Persone
David Marrero – tennista spagnolo
Joseph Marrero – calciatore portoricano
Juanma Marrero – calciatore spagnolo
Juan Marrero Pérez – calciatore spagnolo
Laudevis Marrero – pallavolista portoricana
Marta Marrero – ex tennista spagnola
Orlando Marrero – ex cestista portoricano